Согорки:
 Согорки — посёлок в Харовском районе (Сямженском муниципальном округе) Вологодской области.
 Согорки — село в Харовском районе (Харовском муниципальном округе) Вологодской области.